Кондра́тьево — название населённых пунктов.

Россия 
 Кондратьево — село в Тайшетском районе Иркутской области.
 Кондратьево — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Кондратьево — деревня в Дзержинском районе Красноярского края.
 Кондратьево — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Кондратьево — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Кондратьево — село в Муромцевском районе Омской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Кондратьево — село в Джанкойском районе.

Гидроним 
 Кондратьево — река в Якутии, впадает в море Лаптевых.

См. также 
 Кондратьев
 Кондратьева
 Кондратьевка
 Кондратьевская